Kaftan peut désigner :
 le caftan, une sorte de tunique longue
 George Kaftan (1928-2018), joueur de basket-ball américain
 Julius Kaftan (1848-1926), théologien protestant allemand
 Sami Kaftan (1942-), acteur, metteur en scène, compositeur et chanteur irakien.

Homonymie de patronyme